est une expression anglo-saxonne signifiant « se détacher de ». Elle peut faire référence à :

 , titre original de La Bande des quatre, film américain de Peter Yates sorti en 1979 ;
 , série télévisée américain diffusée du  au  sur  ;

Voir aussi